Bremen-Klasse ist der Name folgender Militärschiffklassen:

 Bremen-Klasse (1903) (auch Hamburg-Klasse), Klasse Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Bremen-Klasse (1979), Fregatten der Bremen-Klasse der Deutschen Marine, siehe F122